La Primitiva de Massamagrell és una societat musical fundada el dia 2 de gener de 1984. Agafa el nom d'una banda existent prèviament de la qual es considera continuadora. Va ser presentada en la festa de santa Cecilia en novembre de 1984, amb 25 membres.

Han estat directors: Jesús Monto Verdet, Ricardo Jesús Izquierdo i Jesús Sanchis Montañana.

Referències 

Societats musicals del País Valencià
Massamagrell
Entitats de l'Horta Nord